Proteoarchaeota o Filarchaeota es un reino propuesto de arqueas antes llamado TACK, este último un acrónimo de Thaumarchaeota, Aigarchaeota, Crenarchaeota y Korarchaeota, los primeros grupos descubiertos. Taxonómicamente se ha sugerido que puede tener el rango de superfilo, reino o filo. Se encuentran en diferentes ambientes comprendiendo desde termófilos acidófilos hasta mesófilos y psicrófilos y con diferentes tipos de metabolismo. Comprende a las arqueas con características más parecidas a los eucariotas.

Este grupo está relacionado con el origen del primer ser eucariota, el análisis comparativo genómico ha revelado que hay varias proteínas homólogas relacionadas por ejemplo con la actina y  la tubulina, proteínas de la división de celular arqueana relacionadas con el endosoma eucariota necesarios para el transporte y varias proteínas implicadas en la transcripción y la traducción.

Clasificación 

Se ha establecido que Proteoarchaeota se divide en dos clados que a su vez constituyen dos supergrupos.

 Thermoproteota o TACK. Son las arqueas más abundantes en el ecosistema marino, especialmente en las profundidades y en sedimentos, incluso con escasez de nutrientes. Comprende organismos que van desde hábitat fríos (psicrófilos) a los más calientes (hipertermófilos) de los ambientes geotermales, tanto terrestres como marinos. Mayoritariamente son anaerobios, quimiosintéticos e importantes en el ciclo del carbono y del nitrógeno. 

Asgardarchaeota o Asgard. Pequeño grupo probablemente psicrófilo encontrado en sedimentos que presenta las características arqueanas compartidas con los eucariontes que previamente se conocían distribuidas entre diferentes grupos de arqueas.

Filogenia 
La unidad filogenética de este grupo está consensuada, así como su relación con los eucariontes (hipótesis del eocito). Actualmente se considera que Proteoarchaeota es un clado que incluye a las arqueas Asgard. Por otra parte, Cavalier-Smith nombra a este grupo como Filarchaeota. Sus relaciones son aproximadamente las siguientes:

Referencias 

Archaea